Jamaikanisch steht für:

 aus oder bezogen auf Jamaika
 die jamaikanisch-kreolische Sprache, auch bekannt als Patois, eine auf dem Englischen basierende Kreolsprache